het meervoud van centrum
 Centra - voormalige supermarktketen.